Forbes 500 war eine jährlich erscheinende Liste der 500 größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Die Liste wurde vom US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes Magazine zum letzten Mal im März 2003 mit den Daten für das Geschäftsjahr 2002 herausgegeben und 2003 durch die jährlich erscheinende Liste Forbes Global 2000 ersetzt.

Die Liste wurde erstellt, um die Frage nach den größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu beantworten. Das Problem hierbei ist festzustellen, was ein „großes“ Unternehmen ausmacht. Forbes Magazine hat sich bei dieser Liste für einen balancierten Mix der fünf Faktoren Verkaufszahlen, Profit, Unternehmenswert, Marktwert und Beschäftigtenanzahl entschieden.

Zu den gleichen Kriterien, allerdings ohne Berücksichtigung der Mitarbeiterzahl, wird auch die Liste Forbes Global 2000 erstellt. Dabei werden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt.

Top-Einträge der letzten Liste von 2003 
In der letzten 2003 veröffentlichten Version der Liste „Forbes 500“ gingen die Zahlen des Geschäftsjahres 2002 ein. Hier die obersten Einträge dieser Liste:

Weblinks 
 Die „Forbes 500“ bei forbes.com

Einzelnachweise 

 

Wirtschaft (Vereinigte Staaten)
Liste (Unternehmen)